Jose de la Riva Aguero puede referirse a:

 José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, Presidente de la República del Perú (1823).
 José de la Riva Agüero y Looz Corswarem, Ministro de Hacienda del Perú en 1872 y Ministro de Relaciones Exteriores de 1872 a 1875. Hijo del expresidente.
 José de la Riva Agüero y Osma, historiador, pensador, polígrafo y político peruano, Presidente del Consejo de Ministros del Perú (1933-34), bisnieto del expresidente.